Maryna z Ōmury
 Maryna Mnich